Il Fortaleza Fútbol Club è una società di calcio colombiana, con sede a Zipaquirá e fondata nel 2010.

Organico

Rosa
Aggiornato al 14 luglio 2016

Palmarès

Altri piazzamenti

Secondo posto: 2013

Collegamenti esterni

Società calcistiche colombiane